Møllehøj steht für:

 Møllehøj, höchste natürliche Erhebung Dänemarks
 Møllehøj (Gerlev), auch Møllehøjs Dys, megalithische Grabanlage im Kirchspiel Gerlev in der dänischen Kommune Frederikssund
 Møllehøj bei Jyllinge, Ganggrab von Store Rørbæk By, Großsteingrab südlich des Møllehøjvej auf der dänischen Insel Seeland
 Møllehøj im Hornsherred, auch Åhuse Jættestue, Mølledys oder Troldegårdene, Doppelganggrab auf der dänischen Insel Seeland
 Møllehøj von Årslev, auch Ringshøj oder Ringstedhøj, Grabhügel in der Faaborg-Midtfyn Kommune auf Fünen in Dänemark

Siehe auch:
 Møllehøje von Kobberup, Rundhügel mit einem Ganggrab in der Viborg Kommune in Jütland in Dänemark